Список фильмов в формате IMAX — список фильмов вышедших на экраны или в дальнейшем переизданных в формате IMAX.

Вышедшие на экраны фильмы

1970-е и 1980-е 
  — «Ребёнок тигра» () — первый фильм который был снят в формате IMAX. Япония, режиссёр фильма Дональд Бриттан (). Премьера фильма состоялась на выставке Expo 1970 проходившей в городе Суйта (префектура Осака, Япония).
  — «North of Superior»
  — «Остров-сад» (, первый фильм с использованием системы OMNIMAX)
  — «Catch the Sun»
  — «Volcano»
  — «Standing Up Country»
  — «Circus World»
  — «Летать!» (, первый документальный фильм в формате IMAX)
  — «Спасатели» (Первый анимационный фильм в формате IMAX)
  — «Genesis»
  — «Living Planet»
  — «Извержение вулкана Сент-Хеленс» (, документальный)
  — «Большой барьерный риф» ()
  — «Hail Columbia!»
  — «El pueblo del sol» (People of the Sun)
  — «Christine»
  — «An American Adventure»
  — «Speed»
  — «Grand Canyon: The Hidden Secrets» (, документальный, США, Канада)
  — «Chronos» ()
  — «The Dream Is Alive» (, OMNIMAX)
  — «We Are Born of Stars» (3D)
  — «Niagara: Miracles, Myths, and Magic»
  — «Transitions» (, 3D)
  — «On the Wing» ()
  — «Seasons»
  — «Beavers»
  — «The First Emperor of China»
  — «To the Limit»

1990-е 
  — «Echoes of the Sun» (3D) (1990) (Первый фильм с использованием системы IMAX DOME 3D film.)
  — «Голубая планета» (документальный)
  — «Кольцо огня» ()
  — «Antarctica»
  — «Пожары в Кувейте» («Fires of Kuwait»)
  — «Momentum» (, Первый IMAX HD фильм)
  — «Горные гориллы» («Mountain Gorilla»)
  — «Tropical Rainforest»
  — «Rolling Stones to the MAX»
  — «Hidden Hawaii»
  — «The Discoverers»
  — «Тайна жизни на земле» («The Secret of Life on Earth»)
  — «Flight of the Aquanaut» ()
  — «Destiny in Space» (, документальный)
  — «Into the Deep» (3D)
  — «Йеллоустон» («Yellowstone»)
  — «Africa: The Serengeti» ()
  — «Тайны Майя» («Mystery of the Maya»)
  — «Search for the Great Sharks» (1995)
  — «The Living Sea» ()
  — «Titanica»
  — «Wings of Courage» (, 3D)
  — «Stormchasers»
  — «Across the Sea of Time» (3D)
  — «The Great American West» ()
  — «Космический вояж» ()
  — «Survival Island»
  — «The Magic of Flight»
  — «Zion Canyon: Treasure of the Gods»
  — «Special Effects: Anything Can Happen» ()
  — «L5: First City in Space» (3D)
  — «Hearst Castle, Building the Dream»
  — «Alaska: Spirit of the Wild» (, документальный)
  — «Amazon»
  — «Super Speedway» (, документальный)
  — «Whales: An Unforgettable Journey»
  — «The Hidden Dimension» (3D)
  — «Thrill Ride: The Science of Fun»
  — «Миссия на Мир» (, документальный)
  — «The IMAX Nutcracker» (3D)
  — «Mysteries of Egypt»
  — «The Greatest Places»
  — «Mark Twain’s America»
  — «Everest» ()
  — «Т-Рекс: Исчезновение динозавров» (, 3D, США, режиссёр Бретт Леонард)
  — «More»
  — «Alien Adventure» (, 3D)
  — «Hemingway: A Portrait»
  — «Siegfried & Roy: The Magic Box» (3D)
  — «Старик и море»
  — «Wolves»
  — «Encounter in the Third Dimension» (3D)
  — «Island of the Sharks»
  — «Extreme»
  — «Amazing Journeys»
  — «Galapagos»

2000-е 
  — «Фантазия 2000»
  — «Cirque du Soleil: Journey of Man 3D»
  — «Ultimate G’s 3D»
  — «Dolphins» (, документальный)
  — «Michael Jordan to the MAX»
  — «Adventures in Wild California» (, документальный)
  — «Ocean Oasis»
  — «Solarmax»
  — «Cyberworld 3D» ()
  — «Bears»
  — «Great North»
  — «Lost Worlds: Life in the Balance»
  — «The Legend of Loch Lomond»
  — «Shackleton’s Antarctic Adventure» (, США, режиссёр Георг Батлер)
  — «Haunted Castle» (, 3D)
  — «Journey into Amazing Caves»
  — «The Princess and the Pea» ()
  — «All Access: Front Row. Backstage. Live.»
  — «China: The Panda Adventure»
  — «The Human Body»
  — «Ski to the Max»
  — «Ocean Origins»
  — «Lewis & Clark: Great Journey West»
  — «SOS Planet» (3D) (2002)
  — «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов»
  — «Straight Up: Helicopters in Action»
  — «Красавица и Чудовище» , США, (фильм вышел в  году, в 2002 переиздан в IMAX)
  — «Kilimanjaro: To the Roof of Africa»
  — «Космическая станция 3D» (, первый документальный фильм в формате IMAX 3D)
  — «Ultimate X: The Movie»
  — «Australia: Land Beyond Time»
  — «India: Kingdom of the Tiger»
  — «Аполлон-13», США, режиссёр Рон Ховард (фильм вышел в  году, в 2002 переиздан в IMAX)
  — «Pulse: A Stomp Odyssey» ()
  — «Jane Goodall’s Wild Chimpanzees»
  — «Santa vs. the Snowman 3D» ()
  — «Планета сокровищ»
  — «Король Лев» (фильм вышел в  году, в 2002 переиздан в IMAX)
  — «Призраки бездны: Титаник»
  — «Misadventures in 3D» ()
  — «Roar: Lions of the Kalahari»
  — «Texas: The Big Picture»
  — «Ocean Wonderland 3D»
  — «Coral Reef Adventure» ()
  — «Adrenaline Rush: The Science of Risk» ()
  — «Country Music: The Spirit of America» ()
  — «Матрица: Перезагрузка»
  — «Bugs! A Rainforest Adventure» (3D)
  — «Volcanoes of the Deep Sea» ()
  — «Матрица: Революция»
  — «Young Black Stallion» (, США, режиссёр Саймон Уинсер)
  — «Волох и Галиб в 3D»
  — «NASCAR 3D: The IMAX Experience»
  — «Sacred Planet» ()
  — «Человек-паук 2»
  — «Гарри Поттер и узник Азкабана»
  — «Fighter Pilot: Operation Red Flag»
  — «Полярный экспресс»
  — «Wild Safari 3D»
  — «Aliens of the Deep» (, 3D)
  — «Mystic India» ()
  — «Mystery of the Nile» ()
  — «Роботы»
  — «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»
  — «Бэтмен: Начало»
  — «Чарли и шоколадная фабрика»
  — «Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D» (, документальный)
  — «Гарри Поттер и Кубок огня»
  — «Wired to Win»
  — «Hurricane on the Bayou» ()
  — «Roving Mars» (, документальный)
  — «Greece: Secrets of the Past»
  — «Deep Sea 3D» ()
  — «V — значит вендетта»
  — «Посейдон»
  — «Возвращение Супермена»
  — «Гроза муравьёв»
  — «Сезон охоты»
  — «Делай ноги»
  — «Ночь в музее»
  — «The Alps» ()
  — «300 спартанцев»
  — «Dinosaurs Alive 3D»
  — «Dinosaurs: Giants of Patagonia» (3D) ()
  — «African Adventure: Safari in the Okavango» (3D)
  — «Человек-паук 3: Враг в отражении»
  — «Mummies 3D: Secrets of the Pharaohs»
  — «Гарри Поттер и Орден Феникса»
  — «Трансформеры», США, режиссёр Майкл Бэй
  — «Sea Monsters: A Prehistoric Adventure» (3D)
  — «Беовульф»
  — «Я — легенда»
  — «Dolphins and Whales 3D: Tribes of the Ocean»
  — «Grand Canyon Adventure: River at Risk» ()
  — «Wild Ocean 3D» (, документальный)
  — «U2 3D»
  — «Хроники»
  — «The Rolling Stones. Да будет свет»
  — «Спиди-гонщик»
  — «Кунг-фу Панда»
  — «Тёмный рыцарь», США, режиссёр Кристофер Нолан
  — «Мухнём на Луну»
  — «Steep»
  — «На крючке»
  — «Мадагаскар 2»
  — «День, когда Земля остановилась», США, режиссёр Скотт Дерриксон
  — «Under the Sea 3D»
  — «Jonas Brothers: The 3D Concert Experience»
  — «Хранители», США, режиссёр Зак Снайдер
  — «Монстры против пришельцев»
  — «Звёздный путь»
  — «Ночь в музее 2»
  — «Трансформеры: Месть падших», США, режиссёр Майкл Бэй
  — «Гарри Поттер и Принц-полукровка», Великобритания, США, режиссёр Дэвид Йейтс
  — «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
  — «Там, где живут чудовища», США, режиссёр Спайк Джонз
  — «Майкл Джексон: Вот и всё»
  — «Рождественская история», США, режиссёр Роберт Земекис
  — «Аватар», США, режиссёр Джеймс Кэмерон

2010-е

Аватар (повторный прокат)
Алиса в Стране чудес
Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1
Железный человек 2
История игрушек: Большой побег
Как приручить дракона
Легенды ночных стражей
Мегамозг
Начало
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Паранормальное явление 2
Принц Персии: Пески времени
Сумерки. Сага. Затмение
Трон: Наследие
Хаббл IMAX 3D
Шрек навсегда

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2
Гномео и Джульетта
Живая сталь
Запрещённый приём
Заражение
Зелёный Шершень
Ковбои против пришельцев
Кот в сапогах
Кунг-фу панда 2
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Санктум
Тайна красной планеты
Тачки 2
Тор
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны
Форсаж 5
Я — четвёртый

Люди в чёрном 3
Мадагаскар 3
Новый Человек-паук»
Обитель зла: Возмездие»
Прометей»
Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2»
Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»
Хоббит: Нежданное путешествие»

Обливион
Железный человек 3
Стартрек: Возмездие
Человек из стали
Гравитация
Сталинград
Байкеры 3

Я, Франкенштейн
  Ной (фильм)
300 спартанцев: Расцвет империи
Годзилла
Трансформеры: Эпоха истребления
Дракула

Интерстеллар

Седьмой сын
 Kingsman: Секретная служба
 Форсаж 7
 Мстители: Эра Альтрона
 Земля будущего
 Терминатор: Генезис
 Человек-муравей
 Миссия невыполнима: Племя изгоев
 Марсианин 
 007: Спектр

Дэдпул
 Боги Египта 
 Зверополис
 Книга джунглей 
 Экипаж
 Первый мститель: Противостояние
 Алиса в Зазеркалье
 Дуэлянт
 Отряд самоубийц
 Доктор Стрэндж 
 Фантастические твари и где они обитают
 Изгой-один. Звёздные войны: Истории
 Викинг 
 A Beautiful Planet
 Люди Икс: Апокалипсис

Кредо убийцы
 Три икса: Мировое господство
 Притяжение
 Лего Фильм: Бэтмен
 Обитель зла: Последняя глава
 Великая стена
 Логан
 Конг: Остров черепа
 Красавица и чудовище 
 Призрак в доспехах 
 Форсаж 8
 Стражи Галактики 2
 Меч короля Артура 
 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
 Чудо-женщина
 Мумия 
 Тачки 3
Трансформеры: Последний Рыцарь
 Человек-паук: Возвращение домой
 Дюнкерк 
 Валериан и город тысячи планет
 Сверхлюди 
 Оно 
 Лего Фильм: Ниндзяго
 Kingsman: Золотое кольцо
 Бегущий по лезвию 2049
 Салют-7
 Геошторм
 Тор: Рагнарёк
 Лига справедливости
 Звёздные войны: Последние джедаи

Величайший шоумен
 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
 Пятьдесят оттенков свободы
 Чёрная пантера 
 Излом времени
 Лара Крофт 
 Тихоокеанский рубеж 2
 Первому игроку приготовиться
 Рэмпейдж 
 Мстители: Война Бесконечности
 Сталинград (ре-релиз)
 Дэдпул 2
 Хан Соло. Звёздные войны: Истории
 Мир Юрского периода 2
 Суперсемейка 2
 Человек-муравей и Оса
 Миссия невыполнима: Последствия
 Мег: Монстр глубины
 Mamma Mia! 2
Альфа 
 Космическая одиссея 2001 года (ре-релиз)
 Великий уравнитель 2
 Хищник
 Проклятие монахини
 Панды 3D
 Тайна дома с часами
 Веном 
 Человек на Луне
 Богемская рапсодия
 Оверлорд
 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
 Хроники хищных городов
 Аквамен
 Бамблби

Т-34
Лего. Фильм 2
 Алита: Боевой ангел
 Как приручить дракона 3
Капитан Марвел
Дамбо
 Шазам!
 Хеллбой
 Проклятие плачущей 
Мстители: Финал
 Покемон. Детектив Пикачу
 Аладдин (фильм, 2019) 
 Годзилла 2: Король монстров
 Люди Икс: Тёмный Феникс 
 Люди в чёрном: Интернэшнл
 Человек-паук: Вдали от дома
 Король Лев (фильм, 2019) 
 Тайна печати дракона
 Форсаж: Хоббс и Шоу
 Оно 2
 Ford против Ferrari
 Холодное сердце 2 
 Звёздные войны: Скайуокер. Восход

2020-е

Вторжение
 Плохие парни навсегда
 1917
Бладшот
Довод
 Чудо-женщина 1984

Райя и последний дракон
 Годзилла против Конга
 Мортал Комбат
 Властелин колец: Братство кольца (переиздание)
 Гнев человеческий
 Властелин колец: Две крепости (переиздание)
 Властелин колец: Возвращение короля (переиздание)
 Восемь сотен
 Пила: Спираль
 Форсаж 9
 Тихое место 2
 Заклятие 3: По воле дьявола
 Телохранитель жены киллера
 Космический джем: Новое поколение
 Отряд самоубийц: Миссия навылет
 Главный герой
 Дюна
 Вечные

Смерть на Ниле
 Бэтмен
 Топ Ган: Мэверик
 RRR: Рядом ревёт революция
 Фантастические твари: Тайны Дамблдора
 Миньоны: Грювитация
 Тор: Любовь и Гром
 Базз Лайтер
 Нет
 Быстрее пули
 Инопланетянин (переиздание)
 Космическая одиссея 2001 года (переиздание)
 Аватар (переиздание)
 Чёрный Адам
 Чёрная пантера: Ваканда навеки
 Жестокая ночь
 Аватар: Путь воды

Фильмы в процессе производства 

 [[Человек-муравей и Оса: Квантомания]
 Джон Уик 4
 Корпус Зеленых Фонарей
 Киборг

IMAX
Фильмы IMAX